L'edizione 1951-52 della Hovedserien vide la vittoria finale del Fredrikstad.

Capocannoniere del torneo fu Jan Tangen (Strømmen), con 15 reti.

Classifica finale

Gruppo A

Gruppo B

Finale scudetto

Verdetti 
 Fredrikstad Campione di Norvegia 1951-52.
 Vålerengen, Ørn, Kvik e Snøgg retrocesse in Landsdelsserien.

Calcio nel 1951
Calcio nel 1952
Eliteserien